Кип — многозначный термин.

 Кип — река в Омской области.
 Кип — село Тевризского района Омской области.
 Лаосский кип — денежная единица Лаоса.
 Кип — римский мифологический герой.
 «Кип» — неформальное прозвище вокалиста групп «Ария» и «Кипелов» Валерия Кипелова.

См. также 
  — аббревиатура.
 Кипп